Alan Oppenheimer (1930), Amerikaans acteur en stemacteur
 Ernest Oppenheimer (1880-1957), zakenman (De Beers diamanthandel) en filantroop 
 Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738), Joods bankier in Stuttgart en financieel raadgever van hertog Karel Alexander van Württemberg
 Peter Oppenheimer, Amerikaans manager (vicepresident Apple Computers)
 Raymond Harry Oppenheimer, (1905–1984), Engels zakenman
 Robert Oppenheimer (1904-1967), Amerikaans natuurkundige ("vader van de atoombom")
 Ruben L. Oppenheimer (1975), Nederlands cartoonist
 Oppenheimer (televisieserie), biografische miniserie uit 1980 over Robert Oppenheimer